Kaiserstraße 48 steht für:

 Kaiserstraße 48 (Düsseldorf), Wohnhaus
 Kaiserstraße 48 in Heilbronn, siehe Warenhaus Barasch (Heilbronn)